Кубок Кремля 1991 — международный мужской теннисный турнир, проходивший в Москве с 2 по 10 ноября 1991 года в спорткомплексе «Олимпийский». Это был второй в истории Кубок Кремля и последний международный теннисный турнир на территории Советского Союза, который распался менее чем через 2 месяца после окончания турнира. Турнир имел категорию ATP World Series и был последним турниром этой категории в сезоне 1991 года (одновременно проходили турниры этой же категории в Сан-Паулу и Бирмингеме).

Второй год подряд турнир в одиночном разряде выиграл советский теннисист Андрей Черкасов.

Призовой фонд составил 330 тыс. долларов США. Генеральным партнёром турнира второй год подряд был Bayer.

Соревнования

Одиночный разряд 

 Андрей Черкасов победил  Якоба Хласека со счётом 7-62 3-6 7-65.

Парный разряд 

 Эрик Йелен /  Карл-Уве Штееб победили  Андрея Черкасова /  Александра Волкова со счётом 6-4 7-6.
 Третий и последний парный титул ATP в карьере Штееба (все три были выиграны вместе с Йеленом)
 Пятый и последний парный титул ATP в карьере Йелена

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 1991

Ссылки 
 Официальный сайт
 

СССР
Теннис
Теннис
Ноябрь 1991 года
1991